Justin Kluivert – calciatore olandese
 Kenneth Kluivert – ex calciatore surinamese
 Patrick Kluivert – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore olandese di origini surinamesi